Gent-Wevelgem 1984 var den 46. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 4. april 1984. Løbet blev vundet af Guido Bontempi, efterfulgt af Eric Vanderaerden og Pierino Gavazzi.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1984
Cykelløb i 1984